Duandian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Duandian (köping i Kina, Shandong), 
 Duandian (köping i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar